Milič oder Milić ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Milić (* 1994), kroatischer Fußballspieler
 Blaženka Milić (1939–2021), jugoslawische Opernsängerin
 Borislav Milić (1925–1986), jugoslawischer Schachmeister
 Đorđe Milić (* 1943), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Ela Nala Milić (* 2006), slowenische Tennisspielerin
 Goran Milić (* 1946), kroatischer Journalist
 Hrvoje Milić (* 1989), kroatischer Fußballspieler
 Marko Milič (* 1977), slowenischer Basketballspieler
 Petar Milić, slowenischer klassischer Pianist
 Strahinja Milić (* 1990), serbischer Handballspieler
 Vladimir Milić (* 1955), serbischer Kugelstoßer

Siehe auch:
 Milicius, Militsch